Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) para el periodo 2017 tuvieron lugar los días 25 y 26 de octubre de 2016 y el balotaje se realizó los días 8 y 9 de noviembre del mismo año. En ellas se disputó la Directiva de la Federación, el Consejero Superior, 32 Consejeros Territoriales y los presupuestos participativos para el periodo 2017.

La segunda vuelta dio como vencedora de la disputa federativa a la lista de la Nueva Acción Universitaria con un 51.08%. Por otra parte, la consejería superior fue ganada por Juan Echaurren, en representación del movimiento Solidaridad, con 55.12% de los votos.

Contexto 
La FEUC 2016 estuvo dirigida por la plataforma Crecer, la cual debutó liderando la federación y la consejería superior. Durante el año la FEUC trabajó temáticas como subcontrato, violencia de género, educación y democracia; las cuales definieron la tónica de los debates durante la campaña. Debido a un escándalo de abusos sexuales en que se vieron implicados algunos de sus militantes, además de mal manejo económico y político, Crecer se vio debilitado en sus opciones de alcanzar nuevamente la presidencia.

En el comienzo del periodo de elecciones, ninguna lista parecía tener una ventaja significativa, proyectándose un aparente empate técnico entre las 4 fuerzas políticas.

Listas candidatas FEUC

Resultados primera vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Consejeros Territoriales

Resultados segunda vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Presupuesto Participativo

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados oficiales de la primera vuelta 
 Resultados oficiales de la segunda vuelta

Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile
2016